Castelletti ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Castelletti (1881–1944), Opfer des Holocaust, siehe Liste der Stolpersteine in Bozen
 Linda Barla Castelletti (* 1896), italienische Opernsängerin (Sopran), siehe Linda Barla Ricci
 Michelle Castelletti (* 1974), maltesische Dirigentin, Komponistin und Sängerin
 Sergio Castelletti (1937–2004), italienischer Fußballspieler